David Huddleston ist der Name folgender Personen:

* David Huddleston (Schauspieler) (1930–2016), US-amerikanischer Schauspieler
 David Huddleston (Turner) (* 2000), bulgarischer Turner